Преподобномученик Евфимий:
 Евфимий (Коротков) (1882—1918) — иеродиакон, память 12 августа и в Соборе новомучеников и исповедников Российских;
 Евфимий (Любовичев) (1875—1931) — иеромонах, память 6 июля и в Соборе новомучеников и исповедников Российских;
 Евфимий из Димицаны (ум. в 1814) — афонский монах, память 1 мая (РПЦ), 22 марта (греческие церкви).

См. также 
 Евфимий